Comcast Center ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Comcast Center (College Park), Arena der University of Maryland in College Park, Maryland
 Comcast Center (Philadelphia), Wolkenkratzer in Philadelphia, Pennsylvania
 Comcast Center, früherer Name des Xfinity Center (Mansfield), Amphitheater in Mansfield, Massachusetts

Siehe auch:
Comcast Technology Center, Wolkenkratzer in Philadelphia, Pennsylvania
Comcast Building, auch bekannt als General Electric Building oder RA Building, Wolkenkratzer in New York City